Blue Ridge Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Blue Ridge Mountain (Arizona)
 Blue Ridge Mountain (Essex County, New York)
 Blue Ridge Mountain (Hamilton County, New York)
 Blue Ridge Mountain (Pennsylvania)
 Blue Ridge Mountain (Vermont)

Siehe auch:
 Blue Ridge Mountains, Gebirgszug in den Appalachen